Caius Gabriel Cibber – scultore danese
 Colley Cibber – drammaturgo e attore inglese
 Theophilus Cibber – attore e commediografo inglese